Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Montana. Voordat Montana een staat werd had zij de status van territorium.

Territoriale Gouverneurs

Gouverneurs van Montana (1889–heden)

Montana
Gouverneurs